Jacob Backer peut désigner deux artistes :
 Jacob de Backer (1555 – vers 1585), peintre flamand anversois ;
 Jacob Adriaensz Backer (1608 – 1651), peintre néerlandais.